

События 
 Ок. 477 — Гиерон отбил у Регия Локры в Южной Италии.
 477/476 — Афинский архонт-эпоним Адимант.
 Окончание устройства Пирейской гавани.
 Ок. 477 — Под командованием Кимона союзники начинают военные действия против персидских гарнизонов на фракийском побережье Понта и на берегах Геллеспонта.

Римская республика 
 Консулы: Гай Гораций Пульвилл и Тит Менений Ланат.
 477/476 (13.2.476) — Этруски взяли крепость и перебили весь род Фабиев, кроме Квинта. [Овидий. Фасты. II] (18.7 — по [Т.Ливий. VI.1.11: т.1,с.284])

Скончались 
 6 октября — Император Итоку, 4-й император Японии.
 Кезон Фабий Вибулан — древнеримский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Фабиев.
 Марк Фабий Вибулан (консул 483 года до н. э.) — римский политик и военачальник, консул.

См. также